La Delta Ethniki 2009-2010 è la 28ª edizione del campionato greco di calcio di quarto livello.

Gruppo 1

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Football League 2 2010-2011
      Retrocesse nei Campionati regionali 2010-2011

Gruppo 2

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Football League 2 2010-2011
      Retrocesse nei Campionati regionali 2010-2011

Gruppo 3

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Football League 2 2010-2011
      Retrocesse nei Campionati regionali 2010-2011

Spareggio retrocessione

Gruppo 4

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Football League 2 2010-2011
      Retrocesse nei Campionati regionali 2010-2011

Spareggio retrocessione

Gruppo 5

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Football League 2 2010-2011
      Retrocesse nei Campionati regionali 2010-2011

Gruppo 6

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Football League 2 2010-2011
      Retrocesse nei Campionati regionali 2010-2011

Spareggio retrocessione

Gruppo 7

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Football League 2 2010-2011
      Retrocesse nei Campionati regionali 2010-2011

Spareggio retrocessione

Gruppo 8

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Football League 2 2010-2011
      Retrocesse nei Campionati regionali 2010-2011

Gruppo 9

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Football League 2 2010-2011
      Retrocesse nei Campionati regionali 2010-2011

Gruppo 10

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Football League 2 2010-2011
      Retrocesse nei Campionati regionali 2010-2011

Note

Campionato greco di calcio
Calcio nel 2009
Calcio nel 2010